Gaweł – imię męskie
 Antoni Gaweł (1901–1989) – geolog
 Bronisław Gaweł (ur. 1879) – nauczyciel
 Emil Gaweł (zm. 1921) – adwokat
 Jan Gaweł (zm. 1913) – adwokat
 Łukasz Gaweł (ur. 1970) – kulturoznawca
 Łukasz Gaweł, ps. „Fu” (ur. 1980) – raper i producent muzyczny
 Marian Gaweł (1889–1937) – oficer
 Mieczysław Gaweł (ur. 1947) – polityk
 Robert Gaweł (ur. 1964) – nauczyciel, polityk
 Stanisław Gaweł (1883–1951) – duchowny
 Sylwester Gaweł (ur. 1973) – judoka
 Władysław Gaweł – ujednoznacznienie